Marek Nowak (ur. 1957) – logik
 Marek Nowak (ur. 1964) – muzyk
 Marek Nowak (ur. 1967) – sportowiec
 Marek Nowak (ur. 1979) – kierowca rajdowy